UMPP est un sigle de quatre lettres pouvant désigner :
 l'Union pour le progrès et le changement de Principe, parti politique régionaliste de Principe ;
 l', série de centrales électriques indiennes prévue pour 2022.